Флоров может означать:
 А. Флоров — псевдоним Анатолия Флауме
 Флоров, Дмитрий Николаевич (1903—1993) — учёный-энтомолог, профессор, доктор биологических наук; см. также Зоологический музей имени Д. Н. Флорова
 Флоров, Илья Флорентьевич (1908—1983) — советский авиаконструктор, доктор технических наук (1970).
 Флоров, Николай Семёнович (1870—1933) — священник Русской православной церкви, священноисповедник.
 Флоров, Станислав Флегонтович (род. 1926) — доктор философских наук, профессор, академик Академии социальных наук РФ .

Примечания